Das zweite Leben steht für:

 Das zweite Leben (1928), US-amerikanischer Stummfilm von Rowland V. Lee
 Das zweite Leben (1954), deutsch-französischer Film von Victor Vicas 
 Das zweite Leben (2007), deutscher Film von Florian Gärtner
 Das zweite Leben (Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert), Episode der US-amerikanischen Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (1992)